Wolter Jan Gerrit Bentinck (1745-1781), Nederlands militair
Wolter Jan Gerrit Bentinck (1820-1869), Nederlands burgemeester